Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie 2002 II Dywizji – 2. edycja turnieju o awans do mistrzostw świata I dywizji, która została rozegrana w okresie 25–30 kwietnia 2002 roku w południowoafrykańskim Kapsztadzie (Grupa A) oraz jugosławiańskim Nowym Sadzie (Grupa B).

Formuła 
W turnieju wystąpiło 12 reprezentacji podzielonych na dwie grupy, z których awans do I dywizji wywalczyła najlepsza reprezentacja danej każdej. W każdej grupie odbył się w systemie kołowym.

Grupa A 
 Tabela

      = = awans do I Dywizji
      = = spadek do III Dywizji

Wyniki;

 Statystyki indywidualne
 Klasyfikacja strzelców:  Greg Oddy – 12 goli
 Klasyfikacja asystentów:  Andriej Makrow – 8 asyst
 Klasyfikacja kanadyjska:  Olle Sildre – 17 punktów
 Klasyfikacja kanadyjska obrońców:  Glen Foll – 11 punktów
 Klasyfikacja +/-:  Aleksandr Agniewstsikow – +20
 Klasyfikacja skuteczności interwencji bramkarzy:  Bjorn Steylen – 93,83%
 Klasyfikacja średniej goli straconych na mecz bramkarzy:  Aleksiej Terentjew – 1,00
 Klasyfikacja minut kar:  Aleksandr Petrow – 31 minut

Grupa B 
 Tabela

      = = awans do I Dywizji
      = = spadek do III Dywizji

 Wyniki

 Statystyki indywidualne
 Klasyfikacja strzelców:  Egidijus Bauba – 11 goli
 Klasyfikacja asystentów:  Dmitrijus Bernatavicius – 13 asyst
 Klasyfikacja kanadyjska:  Egidijus Bauba – 20 punktów
 Klasyfikacja kanadyjska obrońców:  Igor Trifunović – 11 punktów
 Klasyfikacja +/-:  Dmitrijus Bernatavicius – +22
 Klasyfikacja skuteczności interwencji bramkarzy:  Arunas Aleinikovas – 92,24%
 Klasyfikacja średniej goli straconych na mecz bramkarzy:  Arunas Aleinikovas – 1,38
 Klasyfikacja minut kar:  Andrius Kaminskas – 43 minuty

Przypisy

Zobacz też 
 Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie 2002
 Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie 2002 (elita)
 Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie 2002 (I Dywizja)
 Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie 2002 (kwalifikacje do II Dywizji)

Linki zewnętrzne 
 Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie 2002 II Dywizji (Grupa A) w bazie IIHF 
 Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie 2002 II Dywizji (Grupa B) w bazie IIHF 
 Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie 2002 II Dywizji w bazie Hokej.snt.cz 
 Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie 2002 II Dywizji w bazie Hockeyarchives.info 

Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie 2002
Hokej na lodzie w Południowej Afryce
Hokej na lodzie w Serbii
Sport w Kapsztadzie
Sport w Nowym Sadzie
2002 w Południowej Afryce
2002 w Jugosławii